Nesthocker steht für:
 das Verhalten von jungen Wirbeltieren, die nach der Geburt noch längere Zeit bei ihren Eltern leben; siehe Nestling
 umgangssprachlich einen Erwachsenen, der nicht oder erst spät aus dem Elternhaus auszieht; siehe Hotel Mama
 einen Roman von Anja Lundholm
 die ZDF-Fernsehserie Nesthocker – Familie zu verschenken
 den Spielfilm Tanguy – Der Nesthocker
 den ARD-Fernsehfilm Der Nesthocker

Siehe auch: